Берестянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та/або орган місцевого самоврядування в Україні.

 Берестянська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Ківерцівський район
 Берестянська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район

Див. також 
 Берестягівська сільська рада
 Берестівська сільська рада
 Берестовецька сільська рада
 Берестівецька сільська рада